Николаевская городская община () — общины на Украине.

 Николаевская городская община — община в Донецкой области
 Николаевская городская община — община во Львовской области
 Николаевская городская община — община в Николаевской области